Simpnäs kan syfta på:

 Rasta, av Statistiska centralbyrån benämnd Simpnäs – en ort på västra stranden av Ekerön i Ekerö kommun, Stockholms län.
 Vika och Simpnäs – en småort i Norrtälje kommun, Stockholms län.

Se även 
 Simpnäsleden